Ein Postmaster General (Generalpostmeister) ist der oberste Chef einer Postbehörde in folgenden englischsprachigen Ländern:

 Postmaster General of Canada
 Postmaster General of New Zealand
 Postmaster General of Sri Lanka
 Postmaster General of the United Kingdom
 Postmaster General for Scotland
 Postmaster General (Hongkong)
 Postmaster-General's Department, Australien
 Postmasters General of Ireland
 United States Postmaster General